The Last Trail ist der Titel von:
 The Last Trail (1909), Roman von 1909, geschrieben von Zane Grey
 The Last Trail (Film, 1927), ein Stummfilm-Western von Lewis Seiler
 The Last Trail (Film, 1933), Remake des Films von 1927